Zelotes davidi (Schenkel), een spinnensoort
 Zelotes davidi (Simon), een spinnensoort